Святая Эвита:

 Святая Эвита (роман);
 Святая Эвита (сериал).